Jean Calvet (ecclésiastique)
Jean Calvet (homme politique)